Вимпел — прапорець
 «Вимпел» — група спеціального призначення ФСБ Росії
 «Вимпел» — український футбольний клуб (Київ)
 «Вимпел» — російська телекомунікаційна компанія
 Вимпел — селище, Рубцовський район, Алтайський край, Росія